Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Lanaudière

Berthierville

Charlemagne

Chertsey

Crabtree

Entrelacs

Joliette

L'Assomption

L'Épiphanie (paroisse) 
Élection reportée au  en raison du projet de fusion avec la ville de L'Épiphanie.

L'Épiphanie (ville) 
Élection reportée au  en raison du projet de fusion avec la paroisse de L'Épiphanie.

Élection municipale du , décalée des élections générales municipales en raison de la fusion du

La Visitation-de-l'Île-Dupas 

Martial Belley entre au conseil municipal à titre de conseiller #3 le .

Démission de Nancy Majeau (conseillère #5) peu avant le .

Alain Goyette siège au conseil municipal à titre de conseiller #5 à partir du .

Démission de Anne-Marie Cyr (conseillère #1) le .

Éric Chevrette siège au conseil municipal à titre de conseiller #1 à partir du .

Décès de Maurice Désy (conseiller #2 et ancien maire de 1982 à 2013) le .

Lanoraie

Lavaltrie 

Démission de Danielle Perreault (conseillère district du Boisé (#5)) le .

Mandeville 

Démission de Sylvain Gagnon (conseiller district Village #2) peu avant le .

Cécile Gauthier entre au conseil municipal à titre de conseillère du district Village #2 le .

Démission de Daniel Rocheleau (conseiller district #6) le .

Mascouche

Notre-Dame-de-la-Merci 

Démission d'Anick Bélanger (conseillère #1) peu avant le .

Julie-Anne Cousineau entre au conseil municipal à titre de conseillère #1 le .

Démission de Patrick Gautschi (conseiller #61) peu avant le .

Notre-Dame-de-Lourdes

Notre-Dame-des-Prairies

Rawdon

Repentigny

Saint-Alexis

Saint-Alphonse-Rodriguez 

Démission de Delphine Guinant (conseillère district #4) le .

Démission de Jean Ouellet (conseiller district #2) le .

Saint-Ambroise-de-Kildare 

Décès de Pierre Sicard (conseiller district #4) le  et avis de vacance du poste de conseiller le .

Élection de Frédéric Bourgeois au poste de conseiller du district #4 le .

Saint-Barthélemy 

Démission de Patricia Rinfret (conseillère #2) et de Mylène Désy (conseillère #3) le .

Démission de Mario Coulombe (conseiller #4) le .

Élection par acclamation de François Bertrand à titre de conseiller #3 et d'Anna Adam à titre de conseillère #4 en .

Élection de Sylvain Labranche à titre de conseiller #2 le ..

Saint-Calixte 

Décès de Jacques D. Granier (conseiller district #5) le  et avis de vacances du poste de conseiller le .

Élection de Richard Duquette au poste de conseiller district #5 le .

Démission de François Dodon (conseiller district #2) pour cause de santé peu avant le .

Démission d'Odette Lavallée (conseillère district #6), en raison de son déménagement dans une autre municipalité, le .

Démission de Roxane Simpson (conseillère district #4) en raison des conflits incessants au sein du conseil municipal le .

Démission de Denis Mantha (conseiller district #3) pour raisons familiales peu avant le .
La démission entraîne une perte de quorum au sein du conseil et son administration par la Commission municipale du Québec.

Élection partielle le .
C. Fillion est élu conseiller #2
Josianne Pin est élue conseillère #4
Pierre Gouin est élu conseiller #6

Démission de Catherine Fillion (conseillère district #2) pour devenir technicienne comptable et paie pour la municipalité de Saint-Calixte le .

Saint-Charles-Borromée

Saint-Cléophas-de-Brandon

Saint-Côme

Saint-Cuthbert 

Démission d'Étienne Bertrand (conseiller #4) en raison d'un problème éthique avec le fonctionnement de la municipalité peu avant le .

Élection de Richard Belhumeur au poste de conseiller #4 le .

Saint-Damien 

Élection sans opposition de Claudette Limoges, mais décès de cette dernière en  peu avant les élections municipales.

Michel Charron entre au conseil municipal à titre de conseiller district #5 le .

Démission de Jocelyne Thouin (conseillère district #1) le .

Démission de Christiane Laurin (conseillère district #6) le .

Élection partielle au poste de conseiller district #1 le .
 Organisée en raison de la démission de la conseillère Jocelyne Thouin.

Élection de Christiane Beaudry au poste conseillère district #6 le .

Démission de Pierre Duchesne (conseiller district #4) le .

Démission de Michel Dubé (conseiller district #3) le .

Jean-François Mills entre au conseil municipal à titre de conseiller district #4 le .

Démission de Jean-Pierre Cholette (conseiller district #2) pour raisons de santé le 

Démission d'Éric Deslongchamps (conseiller #1) pour raisons de santé le .

Saint-Didace

Saint-Donat 

Démission de Marie-Josée Rochon (conseillère district #3) pour raisons familiales en .

Élection partielle au poste de conseiller district #3 le 
Stéphanie Dionne est élue au poste de conseillère district #3

Saint-Esprit 

Démission de Ricky Soly (conseiller #2) entre le  et le .

Démission de Ginette Brien (conseillère #5) le .

Saint-Félix-de-Valois

Saint-Gabriel

Saint-Gabriel-de-Brandon

Saint-Ignace-de-Loyola

Saint-Jacques 

Démission du maire Pierre LaSalle à la suite de sa nomination à titre de préfet de la MRC de Montcalm vers la fin 2018 ou début 2019.

Élection par acclamation de Josyanne Forest (conseillère #6) au poste de mairesse le .

Élection de Simon Chapleau au poste de conseiller #6 le .

Démission de Sophie Racette (conseillère #1) à la suite de son déménagement hors de la municipalité en .

Élection de Denis Forest au poste de conseiller #1 le

Saint-Jean-de-Matha 

Élections partielles aux postes de conseillers #1 et #2 le 
 Organisées en raison des départs de Luc Ayotte pour raisons professionnelles et de Nicole Beausoleil pour raisons personnelles
 Élection de Sylvie Durand et d'Antoine Lessard respectivement au poste de conseillère #1 et conseiller #2.

Saint-Liguori 

Élection partielle au poste de conseiller #2 et #5 le 
Serge Rivest et Jean Gaudet sont élus respectivement au poste de conseillers #2 et #5

Saint-Lin-Laurentides

Saint-Michel-des-Saints

Saint-Norbert 

Démission de Jacques Boisvert (conseiller #2) en .

Élection de Stéphane Funaro au poste de conseiller #2 le .

Saint-Paul

Saint-Pierre 

Décès d'André Blouin (conseiller #2) peu avant le .

Démission de Francine Girard (conseillère #3) le .

Élection par acclamation de Jane Charest au poste de conseillère #2 et de Stéphane Arbour au poste de conseiller #3 le .

Saint-Roch-de-l'Achigan 

Démission d'Yvan Rochon (conseiller #6) le .

Saint-Roch-Ouest 

Élection partielle au poste de maire 
Organisée en raison du décès du maire, Mario Racette, le 
Démission du conseiller #4, Pierre Mercier, conseiller pendant une quarantaine d'année, pour se présenter au poste de maire.
Pierre Mercier est élu par acclamation maire de la municipalité et Francis Mercier est élu par acclamation au poste de conseiller #4 le .

Saint-Sulpice

Saint-Thomas

Saint-Zénon

Sainte-Béatrix 

Décès de Robert Perreault (conseiller #4) en fin 2017 ou début 2018.

Élection de Rodrigue Michaud au poste de conseiller #4 le .

Sainte-Élisabeth 

Démission de Richard Lafleur (conseiller #6) avant .

Élection de Josée Leclair au poste de conseillère #6 en .

Serge Perreault remplace Christiane T. Ducharme au poste de conseiller #4 en cours de mandat.

Démission de Michel Hénin (conseiller #5) le .

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

Sainte-Geneviève-de-Berthier 

Démission de Rémi Féougier (conseiller #6) le .

Élection de Léo Soulières au poste de conseiller #6 le .

Sainte-Julienne

Sainte-Marcelline-de-Kildare

Sainte-Marie-Salomé

Sainte-Mélanie

Terrebonne

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Lanaudière
Histoire de Lanaudière